

Letteratura 
 Bugs – romanzo di John Sladek del 1989
 Bugs – antologia di racconti curata da Tito Faraci del 2008

Musica 
 Bugs – traccia dell'album Vitalogy dei Pearl Jam del 1994

Televisione 
 Bugs - Le spie senza volto (Bugs) – serie televisiva britannica trasmessa dal 1995 al 1998
 Bugs – film per la televisione del 2003 diretto da Joseph Conti
 Insetti (Bugs) – episodio della prima stagione di Supernatural

Altro 
 Bugs Bunny – personaggio dei Looney Tunes